Le championnat du monde de squash féminin 1992 se déroule à Vancouver du 4 au 10 octobre 1992. Susan Devoy remporte son  titre en battant Michelle Martin en finale.

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 1992
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

1992
Squash féminin
Squash féminin 1992
Monde féminin 1992
Monde féminin
Sport au Canada en 1992
Sport en octobre 1992